Пятый этап Кубка мира по биатлону 2010/11 прошёл в немецком Рупольдинге со среды 12 января по воскресенье 16 января 2011 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 12 января 2011 года.

Женская индивидуальная гонка 
Гонка прошла 13 января 2011 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 14 января 2011 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 15 января 2011 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 16 января 2011 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 16 января 2011 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после пятого этапа.

Примечания

Ссылки 
 5-й этап Кубка мира 2010/11 на сайте IBU 

5-й этап